Mariën oder Marien ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Marien (* 1975), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Christof Mariën (* 1977), belgischer Straßenradrennfahrer
 Hanna Mariën (* 1982), belgische Sprinterin
 Leo Mariën (1934–2018), belgischer Leichtathlet 

en:Marien